Катберт, иначе Кутберт или Кутбрюхт (; умер ) — 11-й архиепископ Кентерберийский (740—760).

Биография 
По источникам за 736 год известен епископ Магонсетский Катберт, но нет единой точки зрения исследователей относительно его идентичности с будущим архиепископом Кентерберийским. Существуют свидетельства о пристрастии того и другого к латинскому стихосложению, что может служить аргументом в пользу такого сопоставления. В таком случае Катберта Кентерберийского можно признать уроженцем Мерсии.

В 736—740 годах Катберт предположительно являлся епископом Херефордским (упоминания об этом впервые появляются после норманнского завоевания). Согласно источникам англосаксонского периода, Катберт в 740 году был рукоположён в архиепископа Кентерберийского; если бы он ранее уже занимал епископскую кафедру, то должен был быть переведён с неё на Кентерберийскую, и рукоположение не потребовалось бы.

В 746 или 747 году архиепископ Майнца Бонифаций обратился к королю Мерсии Этельбальду с обвинением того в ущемлении прав церкви, а в письме к Катберту того же периода описал злоупотребления короля и дал картину морального разложения самой англосаксонской церкви. Бонифаций изложил содержание постановлений франкских синодов по аналогичным поводам и предложил Катберту добиться проведения подобных решений в жизнь на территории Англии. Позднее в том же 747 году в неком поселении под названием Клофешо, точное местонахождение которого в настоящее время неизвестно, состоялось собрание аристократии и епископата, ставшее одним из . Решения Совета Кловешо 747 года в основном сохранились до наших дней в списках конца VIII века, хотя частично утрачены при пожаре 1731 года в библиотеке Коттона. Коллекция этих документов позволяет говорить о полномасштабной программе церковных реформ, начатых Катбертом и королём Этельбальдом в ответ на требования Бонифация. Бумаги включают выдержки из манускрипта Григория Великого «Regula pastoralis» об обязанностях епископов, письмо Бонифация Катберту и гарантии Этельбальда в отношении прав церкви, оформленные в  в 749 году.

Катберт поддерживал связь с Бонифацием до мученической смерти последнего в 754 году. В 757 году был убит король Этельбальд, в 758 году состоялся новый совет Кловешо, о котором почти ничего неизвестно, кроме самого факта его проведения. В Кентербери при Катберте была построена церковь Иоанна Крестителя (пристроена с западной стороны к Кентерберийскому собору, использовалась в качестве баптистерия), которая сгорела в 1067 году. В этой церкви хоронили Кентерберийских архиепископов, начиная с самого Кутберта, умершего 26 октября 760 года. Канонизирован, день памяти — 26 октября.

Примечания

Литература 
 N. Brooks, The early history of the church of Canterbury: Christ Church from 597 to 1066 (1984)
 P. Sims-Williams, Religion and literature in western England, 600—800 (1990)
 S. Keynes, The councils of Clofesho (1994)
 A. W. Haddan and W. Stubbs, eds., Councils and ecclesiastical documents relating to Great Britain and Ireland, 3 (1871)
 S. Keynes, ‘The reconstruction of a burnt Cottonian manuscript: the case of Cotton MS Otho A I’, British Library Journal, 22 (1996), 113—160
 C. Cubitt, ‘Pastoral care and conciliar councils: the provisions of the 747 Council of Clofesho’, Pastoral care before the parish, ed. J. Blair and R. Sharpe (1992), 193—211
 English historical documents, 1, ed. D. Whitelock (1955)
 C. Cubitt, Anglo-Saxon church councils, c.650—c.850 (1995)
 R. Fleming, ‘Christ Church’s Anglo-Norman cartulary’, Anglo-Norman political culture, ed. C. W. Hollister (1997), 83—155
 M. Tangl, ed., Die Briefe des heiligen Bonifatius und Lullus, 1 (Berlin, 1916)
 W. Stubbs, ed., Memorials of St Dunstan, archbishop of Canterbury, Rolls Series, 63 (1874)
 William Thorne’s chronicle of St Augustine’s Abbey, Canterbury, trans. A. H. Davis (1934)

Ссылки 
 Ann Williams. Cuthbert // Oxford Dictionary of National Biography

Государственные деятели Англии
Святые по алфавиту
Католические святые
Святые Англии
Христианские святые VIII века
Англосаксонские епископы VIII века
Англосаксонские архиепископы VIII века
Католические архиепископы Кентерберийские